Alan Parsons  (rođen 20. decembar 1948) engleski je audio inženjer, tekstopisac pesama, muzičar i producent ploča. On je sin Denisa Parsonsa koji je razvio Parsonsov kod. Alan je učestvovao u produkciji nekoliko značajnih albuma, uključujući  Bitlsovski -{Abbey Road}- i -{Let It Be}-, te istoimeni debitantski album Ambrozije, kao i Pink Flojdov -{The Dark Side of the Moon}-. Njegova sopstvena grupa,  The Alan Parsons Project, kao i njegovi kasniji solo snimci, takođe su bili komercijalno uspešni. On je nominovan za 13 nagrada Gremi, a do njegove prve pobede je došlo 2019. godine za najbolji imerzivni audio album, -{Eye in the Sky}- (izdanje povodom 35. godišnjice).

Diskografija

Potpuna diskografija
{| class="wikitable"
|-
! Datum
! Naslov
! Izdavačka kuća
! Rang
! Zemlja
! Broj u katalogu
|- style="background:#ddd;"
| colspan="6" style="text-align:center;"| kao deo The Alan Parsons Project
|-
| maj 1976
| -{Tales of Mystery and Imagination}-
| Mercury
| 38
| US
|
|-
| jun 1977
| -{I Robot}-
| Arista
| 9
| US
|SPARTY 1012
|-
| jun 1978
| -{Pyramid}-
| Arista
| 26
| US
|
|-
| avgust 1979
| -{Eve}-
| Arista
| 13
| US
|
|- style="text-align:left;"
| novembar 1980
| -{The Turn of a Friendly Card}-
| Arista
| 13
| US
| AL 9518 (US LP) ARCD 8226 (US CD) 
|-
| jun 1982
| -{Eye in the Sky}-
| Arista
| 7
| US
|
|-
| 1983
| -{The Best of the Alan Parsons Project}-
| Arista
| 53
| US
|
|- style="text-align:left;"
| decembar 1983
| -{Ammonia Avenue}-
| Arista
| 15
| US
|
|- style="text-align:left;"
| februar 1985
| -{Vulture Culture}-
| Arista
| 46
| US
|
|- style="text-align:left;"
| novembar 1985
| -{Stereotomy}-
| Arista
| 43
| US
|
|-
| januar 1987
| -{Gaudi}-
| Arista
| 57
| US
|
|- style="text-align:left;"
| 1988
| -{The Best of the Alan Parsons Project, Vol. 2}-
| Arista
| –
| –
|
|- style="text-align:left;"
| 1988
| -{The Instrumental Works}-
| Arista
| –
| –
|
|- style="text-align:left;"
| 1990
| -{Freudiana}-
| EMI
| –
| –
|
|- style="text-align:left;"
| 9 oktobar 1989
| -{Pop Classics}-
| Arista
| –
| –
|
|-
| 1995 (6/2004)
| -{Extended Versions: The Encore Collection Live}-
|
| –
| –
|
|-
| 15. jul 1997
| -{The Definitive Collection}-
|
| –
| –
|
|- style="text-align:left;"
| 27. jul 1999
| -{Master Hits - The Alan Parsons Project}-
|
| –
| –
|
|- style="text-align:left;"
| 2. avgust 1999
| -{Alan Parsons Project - Greatest Hits Live = Best of Live}-
|
| –
| –
|
|-
| 3. avgust 1999
| -{Eye in the Sky – Encore Collection}-
|
| –
| –
|
|- style="text-align:left;"
| 9. maj 2000
| -{Alan Parsons Project - Gold Collection}-
| BMG International
| –
| –
|
|-
| 22. avgust 2002
| -{Works}-
| Audiophile Legends
| –
| –
|
|-
| 23. mart 2004
| -{Ultimate}-
|
| –
| –
|
|- style="text-align:left;"
| 2006
| -{Days Are Numbers}-
| Arista
| –
| –
| 88697016972
|- style="text-align:left;"
| 2007
| -{The Essential}- (2 CD kompilacija)
| Arista / Legacy
| –
| –
| 88697043372
|-
| 2010
| -{The Collection}-
| Sony / Camden|
|
| 88697808482
|-
| 23. mart 2014
| -{The Sicilian Defence}- (deo kompletne kolekcije albuma)
| Arista / Sony
| –
| –
| 88697890552-11
|-
|- style="background:#ddd;"
| colspan="6" style="text-align:center;"| kao solo izvođač — studijski albumi
|- style="text-align:left;"
| 6. oktobar 1993
| -{Try Anything Once}-
| Arista
| 122
| US
|
|- style="text-align:left;"
| 24. septembar 1996
| -{On Air}-
| A&M/Digital Sound
| 78
| US
|
|-
| 28. septembar 1999
| -{The Time Machine}-
| Miramar
| 71
| US
|
|-
| 24. avgust 2004
| -{A Valid Path}-
| Artemis
| 34
| US
|
|-
| 26. april 2019
| -{The Secret}-
| Frontiers
| 
| US
|
|- style="text-align:left;"

|- style="background:#ddd;"
| colspan="6" style="text-align:center;"| kao solo izvođač — lajv albumi
|- style="text-align:left;"
| 27. jun 1995
| -{The Very Best Live}-
| RCA
| –
| –
|
|-
| 6. april 2010
| -{Eye 2 Eye: Live in Madrid}-
| Frontiers
|
| e
|
|-
| septembar 2013
| -{Alan Parsons LiveSpan}-
| MFP
|
|
|
|-
| jun 2016
| -{Alan Parsons Symphonic Project, Live in Colombia}-
| earMusic
|
|
|
|-
|- style="background:#ddd;"
| colspan="6" style="text-align:center;"| kao solo izvođač — singlovi
|- style="text-align:left;"

| 15. jun 2010
| -{All Our Yesterdays / Alpha Centauri (2010)}-
| Authentik Artists, Inc.
|
|
|
|-
| 3. april 2014
| -{Fragile / Luciferama}-
| Mfp Music Productions
|
|
|
|-
| 10. april 2015
| -{Do You Live at All}-
| 
|
|
|
|-

|- style="background:#ddd;"
| colspan="6" style="text-align:center;"| kao inženjer
|- style="text-align:left;"
| 1969
| -{Abbey Road}- (The Beatles)
|Apple
| 1
| UKUS
|
|- style="text-align:left;"
| 1970
| -{Atom Heart Mother}- (Pink Floyd)
|Harvest
| 155
| UKUS
|
|- style="text-align:left;"
| 1971
| -{Stormcock}- (Roy Harper)
|Harvest
| 
| 
|
|-
| 1971
| -{Wild Life}- (Wings)
| Apple
| 1011
| USUK
|
|- style="text-align:left;"
| 1973
| -{The Dark Side of the Moon}- (Pink Floyd)
|Harvest
| 21
| UKUS
|
|-
| 1973
| -{Red Rose Speedway}- (Paul McCartney and Wings)
| Apple
| 15
| USUK
|
|-
| 1974
| -{Hollies}- (The Hollies)
|Polydor (UK), Epic (US)
| 28
| US
|
|-
| 1975
| -{Another Night}- (The Hollies)
|
| 132
| US
|
|-
| 1975
| -{Ambrosia}- (Ambrosia)
| 20th Century
| 22
| US
|
|- style="text-align:left;"
| 1976
| -{Year of the Cat}- (Al Stewart)
|
| 5
| US
|
|- style="text-align:left;"
| 1978
| -{Time Passages}- (Al Stewart)
|
| 10
| US
|
|-
| 2013
| -{The Raven That Refused to Sing (And Other Stories)}- (Steven Wilson)
| Kscope
| 28
| UK
|
|- style="background:#ddd;"
| colspan="6" style="text-align:center;"| kao producent
|-
| 1974
| -{From the Album of the Same Name}- (Pilot)
| EMI
|
|
|
|-
| 1974
| -{The Psychomodo}- (Cockney Rebel)
| EMI
|
|
|
|-
| 1975
| -{The Best Years of Our Lives}- (Steve Harley & Cockney Rebel)
|
| –
| –
|
|-
| 1975
| -{Second Flight}- (Pilot)
|
|
|
|
|-
| 1975
| -{Modern Times}- (Al Stewart)
|
|
|
|
|-
| 1976
| -{Rebel}- (John Miles)
|
| 171
| US
|
|- style="text-align:left;"
| 1976
| -{Year of the Cat}- (Al Stewart)
|
| 5
| US
|
|-
| 1976
| -{Somewhere I've Never Travelled}- (Ambrosia)
| 20th Century
| 79
| US
|
|- style="text-align:left;"
| 1978
| -{Time Passages}- (Al Stewart)
|
| 10
| US
|
|-
| 1979
| -{Lenny Zakatek (Lenny Zakatek)}-
| A&M
|
| US
|
|- style="text-align:left;"

|-
| March 1984
| -{Keats}-
| EMI
|
|
|
|- style="text-align:left;"
| 1985
| -{Ladyhawke (OST by Andrew Powell)}-
| Atlantic Records
|
|
|
|-
| 1993
| -{Symphonic Music of Yes}-
| RCA
|
|
|
|- style="text-align:left;"
| 2012
| -{Grand Ukulele (Jake Shimabukuro)}-
| Mailboat Records
|
|
|
|-
| 2017
| -{Blackfield V (Blackfield)}-
| Kscope
|
| UK, Israel
|
|-
|- style="text-align:left;"
| 2019
| -{Jonathan Cilia Faro (Grown up Christmas List)}-
| NewArias Production
|
| USA, Italy
|
|-
|- style="text-align:left;"

|- style="background:#ddd;"
| colspan="6" style="text-align:center;"| kao izvršni producent / mentor
|- style="text-align:left;"
| 1999
| -{Turning the Tide (Iconic Phare)}-
| Carrera Records
| –
| –
|
|}

 Bilbord Top 40 hit singlovi (US) 

 -{1976: "(The System of) Doctor Tarr and Professor Fether" – No. 37}-
 -{1977: "I Wouldn't Want to Be Like You" – No. 36}-
 -{1979: "Damned If I Do" – No. 27}-
 -{1980: "Games People Play" – No. 16}-
 -{1981: "Time" – No. 15}-
 -{1982: "Eye in the Sky" – No. 3}-
 -{1984: "Don't Answer Me" – No. 15}-
 -{1984: "Prime Time" – No. 34}-

 Kanadski singlovi 

 -{1976: "(The System of) Doctor Tarr and Professor Fether" – No. 62}-
 -{1977: "I Wouldn't Want to Be Like You" – No. 22}-
 -{1980: "Damned If I Do" – No. 16}-
 -{1981: "Games People Play" – No. 9}-
 -{1981: "Time" – No. 30}-
 -{1982: "Eye in the Sky" – No. 1}-
 -{1983: "You Don't Believe" – No. 43}-
 -{1984: "Don't Answer Me" – No. 20}-
 -{1985: "Let's Talk About Me" – No. 89}-

Reference 

 Spoljašnje veze 

 -{Alan Parsons Music Official Site}-
 -{Alan Parsons Project Official Site}-
 
 
 
 -{The Avenue, The Official Alan Parsons Fan Club}-
 -{Crawdaddy!'' "Parsons Knows: The Tale of Alan Parsons and Edgar Allan Poe"}-
 -{Alan Parsons NAMM Oral History Program Interview (2011)}-
 
 
 
 

Рођени 1948.
Енглески музички продуценти
Енглески рок музичари